Wahlkreis Görlitz steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

Landtagswahlkreise:
 Wahlkreis Görlitz (1990–2009)
 Wahlkreis Görlitz 1
 Wahlkreis Görlitz 2
 Wahlkreis Görlitz 3
 Wahlkreis Görlitz 4

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Görlitz